

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ariane Pirie (1966-), une actrice française ;
 Frederick William Pirie (1893-1956), un industriel et un homme politique canadien ;
 Gordon Pirie (1931-1991), un athlète britannique ;
 Tommie-Amber Pirie (19??-), une actrice canadienne.

Toponyme
 Port Pirie, une ville d'Australie-Méridionale ;

Économie
 Carson, Pirie, Scott and Company Building, un immeuble commercial à Chicago.

Patronyme français
Patronyme écossais
Homonymie de patronyme